1955 Гран-при Великобритании — гонка Формулы-1, состоявшаяся на трассе Эйнтри 16 июля 1955 года. Она стала шестым этапом чемпионата мира. В гонке доминировали гонщики команды Мерседес, лучшим из них стал британский гонщик Стирлинг Мосс, менее чем на секунду опередивший своего напарника Фанхио. Гонщикам немецкой команды достались первые четыре места на финише.

Вскоре после этой гонки из-за катастрофы в Ле Мане были отменены Гран-при Германии, Испании и Швейцарии (в последнем случае власти страны к тому же ввели запрет на автогонки, действующий до сих пор). Таким образом, в чемпионате остался лишь один этап - Гран-при Италии через два месяца - и Фанхио автоматически в третий раз стал чемпионом, так как имел достаточное преимущество в очках перед Моссом.

Гонка 

|}

 Круги лидирования
 Хуан Мануэль Фанхио 10 кругов (1-2, 18-25)
 Стирлинг Мосс 80 кругов (3-17, 26-90)

 Совместное использование автомобилей
 Автомобиль №16: Майк Хоторн (60 кругов) и Эудженио Кастеллотти (27 кругов).
 Автомобиль №28: Кен Уортон (50 кругов) и Харри Шелл (22 кругов).
 Автомобиль №36: Тони Ролт (10 кругов) и Питер Уокер (9 кругов).

 Этот Гран-при стал последним для целого ряда британских гонщиков, а именно: Маклин, Марр, Макальпин, Ролт и Питер Уокер. Одновременно впервые в Гран-при участвовали Джек Брэбем и Майк Спаркен, для которого эта гонка стала также и единственной. Победа Стирлинга Мосса стала первой для него, а также первой победой британского гонщика на Гран-при Великобритании.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки